Луи III де Шатильон (Louis III. de Châtillon) († 15.07.1391) — граф Дюнуа, сеньор де Роморантен. Последний представитель рода Блуа-Шатильон.

Единственный сын и наследник Ги II де Шатильона, графа де Блуа, и его жены Марии Намюрской. В 1381 г. получил от отца графство Дюнуа (Шатоден).

Женился в Бурже 29 марта 1386 года на Марии де Валуа, будущей герцогине Оверни, дочери беррийского герцога Жана де Валуа. Детей у них не было.

Луи III де Шатильон умер 15 июля 1391 года — еще при жизни отца. С его смертью пресеклась линия Шатильон-Блуа.

После его смерти Ги II продал графства Блуа и Дюнуа Людовику I Орлеанскому (за 200 тысяч ливров). Синьорию Шиме купили по частям Тибо де Морейль и герцог Филипп Бургундский.

Вдова Луи III де Шатильона Мария де Валуа 27 января 1392 года вышла замуж вторично — за Филиппа Артуа, графа д’Э, будущего коннетабля Франции.

Источники 
 Barbara Tuchman: A Distant Mirror. The Calamitous 14th Century. Knopf, New York NY 1978, ISBN 0-394-40026-7 (Deutsch: Der ferne Spiegel. Das dramatische 14. Jahrhundert. Claasen, Düsseldorf 1980, ISBN 3-546-49187-4).
 https://web.archive.org/web/20090206072901/http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Chatillon.pdf
 http://www.montjoye.net/chateau-chateaudun
 Histoire du comté de Dunois, de ses comtes et de sa capitale. Jean-Baptiste Bordas,Guenée

Графы Дюнуа
Дом де Шатильон
Правители Европы XIV века